Kara (Togo) — cidade no Togo
Mar de Kara
Kara (rio) — afluente do rio Eufrates
Cetoconazol — medicamento antifúngico, também conhecido como Kara
Kara Zor-El — nome da Supergirl, prima do Superman
Kara (banda) — banda pop sul-coreana
Classe Kara — classe de navios

Desambiguação